Entjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Entjärnet, sjö i Bollebygds kommun, 
Norra Entjärnen, sjö i Torsby kommun,  (0,63 ha)
Södra Entjärnen, sjö i Torsby kommun,  (2,8 ha)
Entjärnarna, sjö i Falu kommun, 
Entjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (5,56 ha)
Entjärnen (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (4,96 ha)
Stora Entjärnen, sjö i Hedemora kommun, 
Övre Entjärnen, sjö i Falu kommun, 
Entjärnen (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (4,97 ha)
Entjärnen (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Nedre Norr-Entjärnen, sjö i Ljusdals kommun, 
Övre Norr-Entjärnen, sjö i Ljusdals kommun, 
Entjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (10,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn